Dorotea Augusta de Schleswig-Holstein-Gottorp (12 de mayo de 1602 - 13 de marzo de 1682) fue una noble alemana de la Casa de (Schleswig-)Holstein-Gottorp, una rama cadete de la Casa de Oldenburgo. Se convirtió en la primera Duquesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön como esposa del Duque Joaquín Ernesto (1595-1671).

Biografía 

Dorotea Augusta nació el 12 de mayo de 1602 como el cuarto vástago y segunda hija del Duque Juan Adolfo de Holstein-Gottorp y de su esposa, la Princesa Augusta de Dinamarca. Tuvo siete hermanos, incluidas tres hermanas, seis de los cuales sobrevivieron a la infancia.

En 1633, se casó con el Duque Joaquín Ernesto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön. En ocasión de su matrimonio, Joaquín Ernesto construyó una nueva residencia y sede de gobierno, el Castillo de Plön, en la sede de su ducado, la ciudad de Plön, que fue completado en 1636. La pareja gobernó sobre un pequeño territorio, ya que Joaquín Ernesto y sus cuatro hermanos se dividieron el ducado de su padre entre ellos, resultando en cinco pequeños territorios. Su propiedad incluía Plön, Ahrensbök y Reinfeld.

Descendencia 
Dorotea Augusta tuvo ocho hijos con su marido, siete de los cuales alcanzaron la edad adulta:
 Duque Juan Adolfo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (8 de abril de 1634 - 2 de julio de 1704), quien se convirtió en Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, casado con Dorotea de Brunswick-Wolfenbüttel y tuvo descendencia.
 Duque Augusto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (9 de mayo de 1635 - 17 de septiembre de 1699), quien se convirtió en Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Norburg, casado con la Princesa Isabel Carlota de Anhalt-Harzgerode (1647-1723) y tuvo descendencia.
 Duquesa Ernestina de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (10 de octubre de 1636 - 18 de marzo de 1696).
 Duque Joaquín Ernesto II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (5 de octubre de 1637 - 5 de octubre de 1700), quien se convirtió en Duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Rethwisch, y se casó con Isabella de Merode-Westerloo (c. 1649 - 5 de enero de 1701).
 Duque Bernardo de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (31 de enero de 1639 - 13 de enero de 1676), general danés.
 Duquesa Inés Eduviges de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (29 de septiembre de 1640 - 20 de noviembre de 1698), quien se casó con Cristián de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y tuvo descendencia.
 Duque Carlos Enrique de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (20 de marzo de 1642 - 20 de enero de 1655), quien murió a la edad de 13 años.
 Duquesa Soflía Leonor de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön (30 de julio de 1644 - 22 de enero de 1689), quien se casó con el Conde Wolfgang Julio de Hohenlohe-Neuenstein y no tuvo descendencia.

Ancestros

Referencias 

Princesas de la casa de Holstein-Gottorp
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Duquesas consortes del siglo XVII
Consortes de la casa de Holstein-Gottorp
Nobles alemanas del siglo XVII